Иодид иридия(I) — неорганическое соединение,
соль иридия и иодистоводородной кислоты с формулой IrI,
чёрный порошок.

Получение 
 Разложение иодида иридия(III) (или иодида иридия(II)) при нагревании в токе иодоводорода:

Физические свойства 
Иодид иридия(I) образует чёрный порошок, по свойствам схожий с бромидом иридия(I).

Литература 
 

иридия
Галогениды металлов